De Little Northern Freetail Bat is een vleermuis uit het geslacht Mormopterus die voorkomt langs de kust van het Noordelijk Territorium en op het Kaap York-schiereiland (Noord-Australië). Deze soort heeft nog geen wetenschappelijke naam, maar staat bekend onder zijn Engelse naam; deze naam is dan ook voor dit artikel gebruikt. De Little Northern Freetail Bat werd voorheen tot de Nieuw-Guinese soort M. loriae gerekend als de ondersoorten ridei en (deels) cobourgensis.

De Little Northern is van boven bruin en van onderen wat lichter van kleur. De naakte huid van de vleugels en de kop is donkerbruin. De kop-romplengte bedraagt 42 tot 55 mm, de staartlengte 26 tot 31 mm, de voorarmlengte 31 tot 34 mm en het gewicht 6,0 tot 8,2 g.

Literatuur
Menkhorst, P. & Knight, F. 2001. A Field Guide to the Mammals of Australia. South Melbourne: Oxford University Press, x+269 pp. ISBN 0-19-550870-X
Simmons, N.B. 2005. Order Chiroptera. pp. 312–529 in Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (eds.). Mammal Species of the World: a taxonomic and geographic reference. 3rd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2 vols., 2142 pp. ISBN 0-8018-8221-4

Bulvleermuizen
Dier uit het Australaziatisch gebied
Endemisch dier uit Australië